Wezen of entiteit waaraan het ontstaan van al wat is wordt toegeschreven, zie Schepping
 Soera Schepper, een soera van de Koran
 Persoon die iets nieuws voortbrengt, zie Schepping
 Producent, iemand die iets maakt
 schepper (Rad des Tijds), een begrip uit de boekenserie Het Rad des Tijds
 Schepper (zijlvest), hoofd van een schepperij, een onderafdeling van een zijlvest (waterschap) en een van de bestuurders van het zijlvest
 schepper (papierindustrie), arbeider in een papierfabriek
 pagaai, een bepaald soort roeiriem

Eigennaam 
 De Schepper (geslacht) (ook: IJssel de Schepper), een Nederlands patriciërsgeslacht van Vlaamse oorsprong
 Claudine De Schepper, een Belgisch politica 
 Edy de Schepper (1958), een Nederlands oud-voetballer
 Els de Schepper, een Vlaams actrice, cabaretière en schrijfster
 Hendrik IJssel de Schepper (1844 – 1909), een Nederlands ondernemer
 Peggy Jane de Schepper, een Nederlands actrice
 Victor Scheppers (1802 – 1877), een Vlaams priester
 Broeders van Scheppers, een katholieke gemeenschap, opgericht door Victor Scheppers